Граза́к (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона Виньобль и Бастид. Округ коммуны — Альби.

Код INSEE коммуны — 81106.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 560 км к югу от Парижа, в 32 км северо-восточнее Тулузы, в 45 км к западу от Альби.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

История 
Коммуна была образована в 1832 году путём разделения коммуны Рабастан.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 504 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 289 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 223 были экономически активными, 66 — неактивными (показатель активности — 77,2 %, в 1999 году было 72,6 %). Из 223 активных работали 207 человек (115 мужчин и 92 женщины), безработных было 16 (10 мужчин и 6 женщин). Среди 66 неактивных 15 человек были учениками или студентами, 24 — пенсионерами, 27 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки